Regierung Morrison steht für folgende Regierungen Australiens:

 Regierung Morrison I (2018–2019)
 Regierung Morrison II (seit 2019)